Евпаториевые, или Посконниковые () — триба цветковых растений из семейства Астровые (Asteraceae).

Включает более чем 2000 видов (170—180 родов). Большинство видов обитают в тропических, субтропических и теплых умеренных областях Северной и Южной Америки.

Роды

Примечания

Литература 
 
 King RM, Robinson H. 1987 The genera of the Eupatorieae (Asteraceae). ((Monographs in systematic botany, 22)). : Missouri Botanical Garden iv, 581p. — illus.. En Icones, Chromosome numbers, Keys. Geog=4 Systematics: ANGIOSPERMAE (COMPOSITAE) (, 198705647).